Кубок Короля по футболу 2002/2003 () — 101-й розыгрыш Кубка Испании по футболу. В нём приняли участие 81 клуб.

Предварительный раунд 

Мурсия дисквалифицирована из-за участия во втором матче дисквалифицированного игрока. В следующий этап прошла Виллануэва

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Бомбардиры

Ссылки 

Кубок Испании по футболу